Spookshow International Live est le deuxième album live du groupe américain de metal industriel Rob Zombie.

Liste des morceaux 
Teenage Nosferatu Pussy
Superbeast
Living Dead Girl
Dead City Radio
Drum Solo
More Human Than Human
Sick Bubblegum
House of 1000 Corpses
Meet The Creeper
Never Gonna Stop
Blitzkrieg Bop (de The Ramones)
Thunderkiss ’65
Jesus Frankenstein
We’re An American Band (de Grand Funk Railroad)
Dragula
Demonoid Phenomenon
Pussy Liquor
Demon Speeding
Ging Gang Gong De Do Gong De Laga Raga

Formation 
 Rob Zombie : chant
 John 5 : guitare
 Piggy D : basse
 Ginger Fish : batterie

Album live sorti en 2015
Album de Rob Zombie